

Canada  
 Yorkville, quartier de Toronto.

États-Unis 
 Yorkville, quartier de Manhattan ;
 Yorkville, village dans l’État de New York ;
 Yorkville, ville de l'Illinois ;
 Yorkville, village situé dans l'Ohio ;
 Yorkville, ville du Tennessee ;
 Yorkville, ancien nom de York (Caroline du Sud).